Lista gmin prowincji Castellón:

 Castellón
Listy związane z geografią społeczno-ekonomiczną
Castellón (prowincja)